La saison 1997-1998 de Division 2 est la  du championnat d'Algérie de seconde division. Trois groupes régionaux de  chacun composent le championnat. Au terme de la saison, les promus en Division 1 sont le CA Bordj Bou Arreridj, la JSM Tébessa, la JSM Béjaïa, l'USM Annaba, le RC Kouba, le NA Hussein Dey, l'E Sour El Ghozlane, l'IRB Hadjout, la SA Mohammadia, le GC Mascara, l'ASM Oran et la JSM Tiaret, vainqueurs respectifs des groupes Centre, Est et Ouest.

Classement final 
***Le tirage au sort du calendrier de la National Deux EST a été effectué à l'hôtel Marhaba a Constantine le jeudi

Groupe Est

Calendrier Est

Résultats Est

Détail des Matchs Est 

 nb ; ces résultats de la   a confirmer !

 les scors du matchs joués le 4 mai 1998 a confirmer !

Groupe Centre 
Faits marquants de la saison :
 journée,  au stade Zioui, NAHD 10-0 RC M'zab, Buteurs : Alliche , , Bendrihem . . M'hamdi  . . Idirem  ( sp ) . Bendebka  . Benghanem . Gana  , Record de la saison .

Calendrier

Résultats

Détail des Matches Centre

Groupe Ouest 

NB : Défalcation d'un points des équipes du GC Mascara à la suite de son forfait face au SA Mohammadia ( j) et le CRB Bougtob pour son match contre le CRB Mazouna lors de la dernière journée.

Calendrier

Résultats

Détail des matchs Ouest 

(*) MCS-GCM, score sur le terrain (0-0). Le MC Saida a perdu le match à la suite des réserves formulées par le GC Mascara contre le joueur Saidi Benfatima Mohamed qui a signé deux licences différentes avec l'Espérance de Bougtob (division d'honneur) et le MC Saida (le joueur non qualifié par la faf !)

(*) CRBM-MCS, match gagné (3-0) par forfait par Mecheria à la suite de l'affaire Benfatima (MCS) non qualifié, qui a signé avec deux licences avec les clubs de ES Bougtob et MC Saïda.

(*) Le rapid de Relizane a formulé des réserves contre le joueur de Saïda Benfatima qui a signé avec deux clubs différents ES Bougtob et MC Saïda.

 Observations : Le SA Mohammadia a gagné ce match (3-0) sur tapis-vert (bulletin officiel de la faf (lnf) numéro 16 publié sur El-Khabar numéro 2270 du mercredi 20 mai 1998 page 17 et le matin numéro 1914 du jeudi 21 mai 1998 page 23. Le match s'est arrêté à la 46 minute (La 1er mi-temps). Le CRB Bougtob a refusé de joué la  à cause du manque de sécurité !

 nb: Grave blessure de Belloumi Lakhder et fin de saison.

 
 nb : Décès de l'ex-joueur du Mouloudia de Saida, Tlemcani Mohamed plus connu sous le nom Toto le jeudi 14 mai 1998 vainqueur de la coupe d'Algérie 1965 (Quotidien d'Oran du samedi 16 mai 1998 page 24. 

(*) match arrêté à la  de jeu par l'arbitre  sur le score de (1-1) à la suite des graves incidents survenus au cours de la rencontre. 

(*) SAM-GCM, match non joué malgré la présence du GCM dans le stade. L'équipe de Mascara a refusé de joué la rencontre en raison du manque de sécurité dans le stade municipal Ouali Mohamed du club local. Le match a été arbitré par M. Youbi, assisté par MM. Bensouhao et Larbo, et le commissaire au match M. Hachemi Mohamed.

(*) match GCM-IRMB arrêté à la 60 minute par l'arbitre à la suite de l'infériorité numérique de l'équipe visiteuse (sept joueurs sur le champ !)

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi ; 
 Championnat d'Algérie de football 1997-1998
 Coupe d'Algérie de football 1997-1998

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division